Treća hrvatska rukometna liga predstavlja četvrti rang hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 2011./12., te se sastoji od pet skupina - Istok, Jug, Sjever, Središte i Zapad.

Ljestvice

Istok

Jug

Sjever

Središte

Zapad

Poveznice 
 Premijer liga 2011./12.
 1. HRL 2011./12.
 2. HRL 2011./12.
 5. rang hrvatskog rukometnog prvenstva 2011./12.
 Hrvatski kup 2011./12.
 hrs.hr
 Hrvatski rukometni portal
 hrs.hr, Glasnik 3.HRL Zapad, br.26, 2011./12.
 hrs.hr, Glasnik 3.HRL Središte 2011./12., br.32

2011-12
m-3